«Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music» — шостий студійний альбом гурту «The Smashing Pumpkins», випущений у 2000 році, лейблом Virgin.

Композиції 
"Glass"	1:54
	"Cash Car Star"  	3:18
	"Dross"  	3:26
	"Real Love"  	4:16
	"Go" (James Iha)	3:47
	"Let Me Give the World to You"  	4:10
	"Innosense"  	2:33
	"Home"  	4:29
	"Blue Skies Bring Tears"	3:18
	"White Spyder"  	3:37
	"In My Body"  	6:50
	"If There Is a God" 2:08
	"Le Deux Machina" 	1:54
	"Atom Bomb"	3:51

Над альбомом працювали 
The Smashing Pumpkins
Billy Corgan – vocals, guitar, piano, keyboards, production, mixing, art direction and design
James Iha – guitar
D'Arcy Wretzky – bass guitar

Виноски 

Музичні альбоми 2000
Альбоми The Smashing Pumpkins
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Фладом
Вересень 2000